Die Bären sind los steht für:

 Die Bären sind los (1976), US-amerikanischer Film
 Die Bären sind los (2005), US-amerikanischer Film
 Die Bären sind los (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1979)